Ajuste puede referirse a:

Ajuste, la relación mecánica existente entre dos piezas que pertenecen a una máquina o equipo industrial, cuando una de ellas encaja o se acopla en la otra.

Ajuste de cuentas , varios artículos.

Ajuste de precios.